Corvus steht für:
 Corvus, Gattung der Rabenvögel, siehe Raben und Krähen
 Corvus, Sternbild, siehe Rabe (Sternbild)
 Corvus (Waffe), Enterbrücke der römischen Flotte
 Corvus Phantom, Ultraleichtflugzeug

Corvus ist der Familienname folgender Personen:
 Augustus Corvus, deutscher Maler
 Robert Corvus (* 1972), deutscher Schriftsteller
 Xander Corvus (* 1988), US-amerikanischer Pornodarsteller

Corvus ist das Cognomen folgender Personen:
 Marcus Valerius Corvus (um 371 v. Chr.–um 271 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 335 v. Chr.